Steinhuber ist der Name von:

 Andreas Steinhuber (1825–1907), deutscher Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Karl Steinhuber (1906–2002), österreichischer Kanute
 Sepp Steinhuber (1925–1997), österreichischer Politiker